Tirannosauro Sex (Tyrannosaurus Sex) è una serie televisiva della Discovery Channel uscita nel 2010 (in particolare a San Valentino), che racconta come alcuni dei più famosi dinosauri si accoppiano.

Trama 
Basandosi sulla tecnologia e la computer grafica questa serie mostra come è riuscita portare questi giganti preistorici in vita, ed racconta quali rituali di corteggiamento usavano nelle loro relazioni sentimentali per accoppiarsi. Tra di essi lo fecero il famoso Tirannosauro Rex, il corazzato Stegosauro, ed il gigantesco Titanosauro.

Animali presenti nel'episodio
 Tirannosauro Rex
 Stegosauro
 Titanosauro

Voci correlate
 L'impero dei Dinosauri
 Pianeta dei Dinosauri
 Il Regno dei Dinosauri

Collegamenti esterni